Old Hotel ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Old Hotel (Illinois), ID-Nr. 89001464
 Old Hotel (Virginia), ID-Nr. 69000273